(MIR) és el nom de cinc organitzacions político-militars o polítiques d'Amèrica Llatina:
 MIR de Bolívia
 MIR de Xile
 MIR del Perú
 MIR de Veneçuela
 MIR de l'Argentina